Mross oder Mroß ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Mross, deutscher Architekt in Oppeln
 Michael Mross (* 1958), deutscher Journalist, Buchautor und Fernsehmoderator
 Michael Mroß (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Autor und Professor für Sozialmanagement an der Technischen Hochschule Köln
 Stefan Mross (* 1975), deutscher Musiker und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Mros
 Mroz